Live in Copenhagen kan syfta på:

 Live in Copenhagen (musikalbum av Art Blakey) (1959)
 Live in Copenhagen (musikalbum av Iron Butterfly) (1971)
 Live in Copenhagen (DVD av Mew) (2006)